|-
| (9101) Россильоне (Rossiglione) ||  || 3 декабря 1996 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (9102) Фоглар (Foglar) ||  || 12 декабря 1996 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (9103) Комацубара (Komatsubara) ||  || 14 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9104) Мацуо (Matsuo) || 1996 YB || 20 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9105) Мацумура (Matsumura) || 1997 AU || 2 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9106) Yatagarasu ||  || 3 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9107) Narukospa ||  || 6 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9108) Toruyusa ||  || 9 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9109) Yukomotizuki ||  || 9 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9110) Choukai ||  || 13 января 1997 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (9111) Матараццо (Matarazzo) ||  || 28 января 1997 || Сормано || П. Сиколи, Ф. Манка
|-
| (9112) Hatsulars ||  || 31 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 3 февраля 1997 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9114) Hatakeyama ||  || 12 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9115) Баттисти (Battisti) || 1997 DG || 27 февраля 1997 || Сормано || П. Сиколи, Ф. Манка
|-
| (9116) Биллгамильтон (Billhamilton) ||  || 7 марта 1997 || Андерсон-Меса || Марк Буйе
|-
| (9117) Aude ||  || 27 марта 1997 || Мартиг || D. Morata, S. Morata
|-
|  ||  || 5 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9119) Георгпурбах (Georgpeuerbach) || 1998 DT || 18 февраля 1998 || Линц || Linz
|-
|  ||  || 22 февраля 1998 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (9121) Стефановалентини (Stefanovalentini) ||  || 24 февраля 1998 || Коллеверде ди Гвидония || Винченцо Казулли
|-
| (9122) Hunten ||  || 22 марта 1998 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9123) Yoshiko ||  || 24 марта 1998 || Гэкко || Т. Кагава
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9126) Samcoulson ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9127) Brucekoehn ||  || 30 апреля 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
| (9128) Такатумудзи (Takatumuzi) ||  || 30 апреля 1998 || Нанъё || T. Окуни
|-
|  ||  || 21 апреля 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9130) Галуа (Galois) ||  || 25 апреля 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9131) 1998 JV || 1998 JV || 1 мая 1998 || Халеакала || NEAT
|-
| (9132) Walteranderson || 2821 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9133) д'Арре (d'Arrest) || 3107 P-L || 25 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9134) Энке (Encke) || 4822 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9135) Лакайль (Lacaille) || 7609 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9136) Лаланд (Lalande) || 4886 T-1 || 13 мая 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9137) Remo || 2114 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9138) Мёрдок (Murdoch) || 2280 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9139) Barrylasker || 4180 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9140) Deni || 4195 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9141) Капур (Kapur) || 5174 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9142) Рес (Rhesus) || 5191 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9143) Беркхид (Burkhead) || 1955 SF || 16 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
| (9144) Холлисджонсон (Hollisjohnson) ||  || 25 октября 1955 || Бруклин || IAP
|-
| (9145) Шустов (Shustov) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9146) Туликов (Tulikov) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9147) Kourakuen ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (9148) Борисзайцев (Boriszaitsev) ||  || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 12 октября 1977 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (9150) Заволокин (Zavolokin) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|  ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (9152) Combe ||  || 1 ноября 1980 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (9153) Чикуриндзи (Chikurinji) ||  || 30 октября 1981 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (9154) Кольцово (Kolʹtsovo) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9155) Верходанов (Verkhodanov) ||  || 18 сентября 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9156) Маланин (Malanin) ||  || 15 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 2 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (9158) Платэ (Plate) || 1984 MR || 25 июня 1984 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (9159) Макдоннел (McDonnell) ||  || 16 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 28 октября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (9161) Бофорт (Beaufort) ||  || 26 января 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9162) Квиила (Kwiila) || 1987 OA || 29 июля 1987 || Паломар || J. Mueller
|-
|  ||  || 13 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9164) Colbert || 1987 SQ || 19 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9165) Raup ||  || 27 сентября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 21 сентября 1987 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (9167) Харьков (Kharkiv) ||  || 18 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9168) Саров (Sarov) ||  || 18 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
|  ||  || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 3 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9171) Кэролиндиана (Carolyndiane) ||  || 4 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9172) Абхрэму (Abhramu) || 1989 OB || 29 июля 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 4 октября 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 27 ноября 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (9175) Graun ||  || 29 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9176) Стручкова (Struchkova) ||  || 15 ноября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9177) Donsaari || 1990 YA || 18 декабря 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9178) Момоё (Momoyo) || 1991 DU || 23 февраля 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (9179) Satchmo ||  || 13 марта 1991 || Ок-Ридж || -
|-
| (9180) Samsagan || 1991 GQ || 8 апреля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 14 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 8 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9183) 1991 OW || 1991 OW || 18 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9184) Василий (Vasilij) ||  || 2 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9186) Фумикоцукимото (Fumikotsukimoto) ||  || 7 сентября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9187) Walterkroll ||  || 12 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9189) Гёльдерлин (Hölderlin) ||  || 10 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9190) Masako ||  || 4 ноября 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (9191) Hokuto || 1991 XU || 13 декабря 1991 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 14 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9193) Geoffreycopland ||  || 10 марта 1992 || Сайдинг-Спринг || D. I. Steel
|-
| (9194) Ananoff ||  || 26 июля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 26 июля 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, А. Лопес-Гарсиа
|-
| (9196) Сукагава (Sukagawa) ||  || 27 ноября 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9197) Endo ||  || 24 ноября 1992 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (9198) Sasagamine ||  || 25 января 1993 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 25 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|}